Příjmení Strobel nese více různých osobností:

 Bartholomäus Strobel (1591–1647) – slezský barokní malíř německé národnosti
 Eric Strobel (* 1958) – americký hokejový útočník
 Lee Strobel (* 1952) – americký autor a investigativní novinář

Externí odkazy